Zwitserland:
Dompierre (Fribourg)
Dompierre (Vaud)

 Dompierre (Oise)
 Dompierre (Orne)
 Dompierre (Vosges)
in samenstellingen:
Dompierre-aux-Bois, Meuse
Dompierre-Becquincourt, Somme
Dompierre-du-Chemin, Ille-et-Vilaine
Dompierre-en-Morvan, Côte-d'Or
Dompierre-les-Églises, Haute-Vienne
Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loire
Dompierre-les-Tilleuls, Doubs
Dompierre-sous-Sanvignes, Saône-et-Loire
Dompierre-sur-Authie, Somme
Dompierre-sur-Besbre, Allier
Dompierre-sur-Chalaronne, Ain
Dompierre-sur-Charente, Charente-Maritime
Dompierre-sur-Helpe, Nord
Dompierre-sur-Héry, Nièvre
Dompierre-sur-Mer, Charente-Maritime
Dompierre-sur-Mont, Jura
Dompierre-sur-Nièvre, Nièvre
Dompierre-sur-Veyle, Ain
Dompierre-sur-Yon, Vendée

Zie ook 
 Dampierre (doorverwijspagina)